Гимала́йский медве́дь, или белогру́дый медве́дь, или чёрный гимала́йский медве́дь, или чёрный уссури́йский медве́дь () — вид млекопитающих из отряда хищных. Белогрудого медведя иногда выделяют в отдельный род Selenarctos (от греч. «лунный медведь»).

Внешний вид 

Гималайский медведь по величине почти вдвое меньше бурого и отличается от него более стройным телосложением, тонкой остроносой мордой, большими округлыми ушами; передние лапы сильнее задних. Самцы этого вида 150—170 см длиной, высота в холке около 80 см, весят 120—140 кг. Самки заметно мельче.

Мех короткий, блестящий, шелковистый; обычно чёрный, но встречаются особи буроватого или рыжеватого цвета. На груди всегда есть белое, иногда с желтоватым оттенком пятно в форме буквы V; оно напоминает полумесяц, и именно из-за него гималайского медведя называют «лунным».

Распространение 
Обитает в холмовых и горных лесах от Ирана через Афганистан, Пакистан и Гималаи до Кореи и Японии. На севере ареал захватывает северо-восток Китая (Маньчжурию), Приморский и южные районы Хабаровского края России, южные районы Якутии, а на юге доходит до севера Вьетнама и островов Хайнань и Тайвань. В Гималаях летом он живёт на высоте 3000—4000 м, на зиму спускается к подножиям гор.

Есть мнение, основанное на тибетском названии белогрудого медведя — «мети», что отпечатки его следов и почтительное отношение к нему местного населения являются основой для создания легенд о «снежном человеке» или «йети».

В неволе 
Этот вид медведей содержат и разводят на фермах по экстракции медвежьей жёлчи в Китае, Северной Корее, Южной Корее, Лаосе, Вьетнаме и Бирме.

Образ жизни и питание 
В отличие от бурого медведя гималайский ведёт полудревесный образ жизни — на деревьях он добывает корм, там же спасается от врагов и гнуса.

Пища гималайского медведя на 85 % растительного происхождения: кедровые и др. орехи, жёлуди, грибы, мёд, различные ягоды и плоды, побеги трав и кустарников, сочные луковицы и корневища. Хищничает редко, но не брезгует падалью. Из белковой пищи питается муравьями и другими насекомыми, моллюсками, лягушками. Изредка атакует копытных. При встрече с человеком ведет себя агрессивно. Известны множественные случаи нападения на людей, в том числе со смертельным исходом.

Зимой ложится в спячку. Берлоги устраивает в дуплах мягких древесных пород — тополя или липы. Продолжительность жизни — около 25 лет.

Основные природные враги гималайского медведя: волк, амурский тигр и бурый медведь.

Размножение 
Подобно бурому медведю, белогрудый медведь спаривается летом, но несколько раньше, чем бурый, и гон протекает более спокойно.

Самки рождают 1—2 детёнышей всего по 300—400 г весом. Развиваются медвежата медленно и даже в месячном возрасте совершенно беспомощны. Половой зрелости молодые звери достигают на третьем году.

После выхода из берлоги медведицы особенно рьяно защищают своих детёнышей, а когда те подрастают — начинают загонять их на дерево, чтобы отвлечь внимание врага на себя.

Подвиды

Статус популяции 

Гималайский медведь, так же как и бурый, является ценным объектом охоты. В китайской народной медицине используется его жёлчный пузырь, в кулинарии — лапы.

 В Красную книгу МСОП внесён один из подвидов белогрудого медведя — белуджистанский белогрудый медведь (U. thibetanus gedrosianus) как находящийся на грани исчезновения (Critically Endangered), обитающий в южной части Центрального Белуджистана. К началу 70-х годов XX века число его особей не превышало 200.
 Другой подвид — уссурийский белогрудый медведь (U. thibetanus ussurianus) — с 1983 г. был внесен в Красную книгу СССР, до 1998 г. — в Красной книге России, ныне — охотничий вид. Он обитает в хвойно-широколиственных лесах на юге Хабаровского и в Приморском крае, в лесах ЕАО, в юго-восточной части Амурской области, кроме того, распространён в Северо-Восточном Китае, на Корейском полуострове. Его численность в России в 90-е годы оценивалась в 4—7 тысяч голов, на 2015 год численность, без учёта заповедников и национальных парков, около 6,4 тысячи особей. Вид достаточно чувствительный к хозяйственной деятельности человека, в частности, из-за вырубки спелых лесов и сокращения количества мест зимовки (дупел). После Первого международного экологического форума «Природа без границ» во Владивостоке с осени 2006 в Приморском крае введено ограничение охоты на гималайского медведя на берлоге с целью сокращения количества детёнышей-сирот у населения и разгрузки Уссурийского вольера для передержки детёнышей диких животных. С 2014—2015 гг. наблюдается снижение интереса к добыче медведя, из-за сокращения сроков охоты, запрета охоты «на берлогах», ужесточения китайского законодательства в отношении оборота дериватов медведей (желчь, лапы).
 И самый маленький из подвидов гималайского медведя — Формозский чёрный медведь (лат. Ursus thibetanus formosanus), обитающий на Тайване. Он был найден и описан Робертом Суинхо в 1864 году. Формозский медведь является самым маленьким Медведем после Малайского медведя, и конкурирует по размеру с Сирийским бурым медведем, который скорее всего чуть больше его. Вырастает до 80 см и весит до 200 кг.

Белогрудый медведь в геральдике 
Белогрудый медведь изображён на гербах Хабаровского края и города Хабаровска.

Примечания

Ссылки 
 
 

Медвежьи
Млекопитающие Азии
Фауна Дальнего Востока
Животные, описанные в 1823 году
Объекты охоты